Steudte ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Steudte (1921–2014), deutscher Faustballspieler und -trainer
 Siegfried Steudte (* 1927), deutscher Bergmann und früherer Politiker  
 Wilhelm Steudte (1897–1973), deutscher Politiker (SED)